

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Leicester City: 1979-1980

Collegamenti esterni
 

Calciatori nordirlandesi
Calciatori della Nazionale nordirlandese